Вендерот () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вендерот, Георг — германский регбист.
 Вендерот, Георг Вильгельм Франц (1774—1861) — немецкий ботаник, фармацевт, врач, доктор медицинских наук.